Тапакари — топоним в Боливии.

 Тапакари (город)
 Тапакари (кантон)
 Тапакари (провинция)